Lydian (meisjesnaam)
 Lydian (lettertype)
 Lydian (advocatenkantoor)